rijping (drank), onderdeel van het productieproces van alcoholische dranken waarbij de smaak zich ontwikkelt
 rijping (kaas), een proces waarbij het vochtgehalte in de kaas afneemt
 rijping (bodem), een initieel bodemvormend proces
 ontwikkelingspsychologie, het proces van volwassen worden
 rijping (fruit)

zie ook:
 rijpen, een proces waarbij gas omgezet wordt naar een vaste stof.